LME steht als Abkürzung für:
 Liga Mexicana Élite, die höchste mexikanische Eishockeyspielklasse
 London Metal Exchange, die Londoner Metallbörse
 Large Marine Ecosystem, länderübergreifendes Meeresökosystem

Abkürzung